São Lourenço ist der Name mehrerer Orte:

 São Lourenço, Stadt in Brasilien
 São Lourenço da Mata, Stadt in Brasilien
 São Lourenço do Sul, Stadt in Brasilien
 São Lourenço (Kap Verde), Gemeinde auf der Insel Fogo, Kap Verde
 São Lourenço (Setúbal), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço (Portalegre), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço de Ribapinhão, Gemeinde (Freguesia) in Portugal
 São Lourenço do Bairro, Gemeinde in Portugal
 São Lourenço de Mamporcão, Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço de Sande, Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço de Touvedo, Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço de Selho, Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Lourenço do Douro, Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal

Folgende Flüsse werden ebenfalls als São Lourenço bezeichnet
 São Lourenço (Río Paraguay), ein Nebenfluss des Río Paraguay, in Mato Grosso, Brasilien
 São Lourenço (Rio Tietê), ein Nebenfluss des Rio Tietê, im Südosten von Brasilien

Die Ponta de São Lourenço bezeichnet eine Halbinsel und ein Naturschutzgebiet auf Madeira.